Мартина Хингис и Сабина Лисицки — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Надежда Петрова и Катарина Среботник — не защищали свой титул, но словенка принимала участие в турнире (в паре с чешкой Кветой Пешке) и уступила в четвертьфинале.

Общая информация 
Мартина Хингис впервые за 95 месяцев сыграла в финале турнира ассоциации.

Посев 

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Первый раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Финал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)

<li>  Кара Блэк /  Саня Мирза (Полуфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
<li>  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Первый раунд)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Open Tennis 2014